Woolfson ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Woolfson (1945–2009), britischer Musiker, Produzent und Rechtsanwalt
 Michael Woolfson (1927–2019), britischer Physiker
 Shivaun Woolfson (* 1958), irische Autorin

Siehe auch:
 Wolfson